Sangue alla testa – romanzo di Georges Simenon
 Sangue alla testa – film del 1956 tratto dal romanzo di Simenon